Niemcy:
 Bad Hersfeld – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Hersfeld-Rotenburg

Osoby:
 Lampert von Hersfeld – duchowny

Inne:
 Hersfeld – opactwo

Zobacz też:
 Hersfeld-Rotenburg